Indianapolis 500 1993 je bila sedeminsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1993.

Rezultati

1993 v športu
1993